Ба — 15-я буква тибетского алфавита, в букваре ассоциирована со словом корова. В слоге может быть префиксальной, коренной и суффиксальной буквой (финалью). Числовое соответствие: ба — 15, багигуби — 45 и т. д.

Раздел буквы ба занимает в словаре около семи процентов.

Таблица порядка расположения инициалей образованных буквой ба в тибетском словаре.

Литература 
 Uray, Géza. On the Tibetan Letters ba and wa: Contribution to the Origin and History of the Tibetan Alphabet. // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 5.1: 101—121.(1955)

См. также 
 Тибетско-русский словарь Рерих Ю. Н. (Буква Ба — 6 том стр. 158)
 Тибетско-русская практическая транскрипция

Тибетский алфавит